Лютіж — село у Вишгородському районі Київської області;
 Лютіж — село в Чернігівському районі Чернігівської області;
 Лютіж — пам'ятка археології, розташована поблизу села Лютіж на Київщині.